Salling peut faire référence à :

Toponyme 
 Salling, péninsule danoise dans le Limfjord au nord du Jutland.

Patronyme 

 Jennifer Salling (1987-), joueuse canadienne de softball ;
 Lotte Salling (1964-), écrivaine danoise ;
 Mark Salling (1982-2018), acteur et musicien américain.

Autre 
 Salling Group, entreprise de grande distribution danoise.